Der Betty Barclay Cup 2001 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Hamburg. Er war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 29. April bis zum 6. Mai 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Hamburg